Virgilio est un nom propre italien et hispanique, Virgílio un nom propre portugais, qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Virgilio est un prénom italien et hispanique notamment porté par :
 Virgilio, nom italien de Virgile (en latin , 70 av. J.-C.-19 av. J.-C.), poète latin ;
 Artur Virgílio Alves dos Reis (1898-1955), faussaire portugais ;
  (1853-1910), entrepreneur italien qui a introduit la carte postale en Italie ;
  (1909-2005), avocat, et jurise italien ;
  (1878-1947), presbytre et vénérable italien ;
 Virgilio Barco Vargas (1921-1997), diplomate et président colombien ;
 Virgilio Bellatti (1869-1917), chanteur lyrique baryton ;
 Virgilio Canio Corbo (1918-1991), Frère Franciscain et professeur d'archéologie italien ;
 , historiographe italien ;
  (1940-1973) journaliste italien ;
 Virgílio de Lemos (1929-2013), journaliste et poète mozambicain ;
 Narcisse Virgilio Diaz de la Peña (1807-1876), peintre français ;
 Virgilio Ducci (1623-?), peintre baroque italien ;
 Virgilio Dalupan dit Baby Dalupan (1923-2016), joueur et entraîneur philippin de basket-ball ;
 Virgilio Ferreira (1973-), footballeur paraguayen ;
 Virgilio Fossati (1889-1916), footballeur et entraîneur italien ;
 Virgilio Giotti (1885-2018), poète italien ;
 Virgilio Guidi (1891-1984), peintre, poète et essayiste italien contemporain ;
 Virgilio Levratto (1904-1968), footballeur italien ;
 , jourrnaliste, peintre et écrivain italien ;
 Virgílio Lopes (1957-), footballeur portugais ;
 Virgilio Mazzocchi (1597-1646), compositeur baroque italien ;
 Virgilio Malvezzi (1595-1654), écrivain, homme politique et historien italien ;
 Virgilio Mantegazza (1889-1928), escrimeur italien ;
  (1925-1949) footballeur italien ;
  (1931-), philosophe et universitaire italien ;
 Virgílio Mendes (1926-2009), footballeur portugais ;
 Virgilio Mendoza Amezcua (1972-), homme politique mexicain ;
 Virgilio Mortari (1902-1993), professeur et compositeur italien ;
 Virgilio Noè (1922-2011), cardinal italien de la Curie romaine ;
 Virgilio Nucci (1545-1621), peintre italien ;
 Virgilio Piñera (1912-1979), écrivain, poète, dramaturge et traducteur cubain ;
 Virgilio Ranzato (1882-1937), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Virgilio Rodríguez Macal  (1919-1964), journaliste, écrivain et diplomate guatémaltèque ;
 Virgilio Riento (1889-1959), acteur italien ;
 Pedro Virgilio Rocha (1942-2013), joueur et entraîneur de football uruguayen ;
 Virgilio Rosario (1499-1559), cardinal italien ;
 Virgilio Rosetta, autre nom de Virginio Rosetta (1902-1975), footballeur italien ;
  (1919-2009), auteur compositeur, producteur discographique et écrivain italien ;
 Virgilio Talli (1858-1928), acteur italien de théâtre ;
 Virgílio Teixeira (1917-2010), acteur portugais ;
 Virgilio Zapatero (1946-), universitaire et homme politique espagnol.

Variantes 
 anglais : Virgil
 français : Virgile
 latin : Vergilius
 portugais : Virgílio

Patronyme 

 Daniela Virgilio (1983-), actrice italienne ;
 Giovanni del Virgilio (-), écrivain humaniste et grammairien italien.

Toponyme 

 Virgilio, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie.
 Borgo Virgilio, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie, fusion de Borgoforte et Virgilio en 2014.

Divers 
 , moteur de recherche italien.

Prénom italien
Prénom espagnol
Prénom portugais
Patronyme italien